Подволошная:

 Подволошная — деревня в Свердловской области.
 Подволошная — железнодорожная станция Свердловской железной дороги.